Павел Пиха (; род. 2 февраля 1996 года, Ческе-Будеёвице, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Играет за клуб чешской Экстралиги «Млада Болеслав».

Карьера

Клубная 
Павел Пиха является воспитанником клуба «Мотор Ческе-Будеёвице». Его отец, Павел Пиха-старший (20.08.1967 г.), был известным хоккеистом, игравшим в нападении. С 2015 года Пиха играл за «Ческе-Будеёвице» в первой чешской лиге. В 2020 году стал чемпионом первой лиги. По итогам сезона 2019/2020 Пиха был признан лучшим хоккеистом первой лиги. Также он стал лучшим бомбардиром среди защитников (60 очков). В сезоне 2020/21 дебютировал в Экстралиге, набрав 26 очков в 37 матчах.  1 мая 2021 года перешёл в клуб «Младу Болеслав».

Сборная 
В сезоне 2020/21 Пиха дебютировал в составе сборной Чехии. В рамках Еврохоккейтура сыграл 2 матча, набрал 2 очка (1+1).

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ХК «Млада Болеслав» 
 Профиль на сайте чешского хоккея 
 Статистика на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Млада Болеслав»